Ивка Берковић (1904—1987) је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|1
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те_
|-
| 1949. || Застава  || Маријина мајка (као И Берковић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Девојка и храст || Иванова мајка
|-
| 1956. || Под сумњом  || Стара тетка Франциска
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Степенице храбрости  || Нона која даје платно
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1904.
Умрли 1987.
Југословенски глумци